Мерикур () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Авьон. Пригород Ланса, находится в 5 км к юго-востоку от центра города, в 5 км от автомагистрали А21 «Рокада Миньер».

Население (2017) — 11 346 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Мартина 1930 года в неороманском стиле
 Церковь Святой Варвары 1997 года
 Руины старинного шато
 Мемориал погибшим шахтерам. 10 марта 1906 года на шахте компании Courrières произошёл сильный взрыв газа, жертвами которых стали более тысячи шахтёров, из них 404 человека — жители Мерикура.

Экономика 
Бывший шахтёрский город, в настоящее время Мерикур ориентирован на лёгкую промышленность и переработку сельскохозяйственной продукции.

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,2 %
 промышленность — 4,8 %
 строительство — 8,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 45,5 %
 государственные и муниципальные службы — 40,8 %

Уровень безработицы (2017) — 23,0 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 16 810 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Мерикура с 2002 года занимает коммунист Бернар Бод (Bernard Baude). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список коммунистов одержал победу в 1-м туре, получив 68,51 % голосов.

Города-побратимы 
  Тарновске-Гуры, Польша

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Па-де-Кале